Résultats détaillés de l’édition 1956 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 15 au .

Palmarès

Simple messieurs 
Lew Hoad bat en finale Sven Davidson après avoir battu Giuseppe Merlo en demi-finale.

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1956
France
France
Sport en France en 1956